Пеон может означать:

  — в древнегреческой мифологии царь Элиды, сын Эндимиона.
  — в древнегреческой мифологии сын Посейдона.
  — в древнегреческой мифологии отец Агастрофа.
 Пеон или Пеан (бог) — врач олимпийских богов, исцелил Аида и Ареса.
 Пеон — прозвище Асклепия, бога медицины.
 Пеон — одно из прозвищ Аполлона, связанное с его даром врачевания.
 Пеон Римский — мученик, память . Пострадал в 166 году в Риме вместе с Иустином Философом.
 Пеон, Хуан Карлос (род. 1963) — испанский хоккеист на траве.
 Пеон — стихотворный размер.
 Пеон — батрак в Латинской Америке.
 Пеон — коммуна во Франции, в департаменте Приморские Альпы.